Torparbacken kan syfta på:

 Torparbacken, Tessjö – del av Tessjö by i Strömfors kommun, Nyland, fi. Torpparinmäki 
 Torparbacken, Helsingfors stad – del av Domarby i Helsingfors stad, fi. Torpparinmäki